Город Махачкала́ (,	, , , ) — муниципальное образование (городской округ с внутригородским делением) и административно-территориальная единица (город республиканского значения) в составе Республики Дагестан Российской Федерации.

Административный центр — город Махачкала.

География 
Городской округ расположен в центральной части Республики Дагестан.

История 
Статус и границы установлены законом Республики Дагестан от 13.01.2005 года:

Законом Республики Дагестан от 30 апреля 2015 года № 43, городской округ «город Махачкала» преобразован в городской округ с внутригородским делением «город Махачкала» с образованием следующих внутригородских муниципальных образований — внутригородских районов:
 «Кировский район» города Махачкалы с входящими в его состав посёлками Ленинкент, Шамхал, Сулак, Семендер, сёлами Красноармейское, Богатырёвка, Шамхал-Термен, Остров Чечень;
 «Ленинский район» города Махачкалы с входящими в его состав посёлком Новый Кяхулай, сёлами Талги, Новый Хушет;
 «Советский район» города Махачкалы с входящими в его состав посёлками Тарки, Альбурикент, Кяхулай.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 767,84 тыс. чел.
 2035 — 846,6 тыс. чел.

 Национальный состав
Согласно итогам Всероссийской переписи населения 2010 года:

Состав городского округа 

Городской округ с внутригородским делением включает 3 внутригородских района как внутригородских муниципальных образований, которым подчинены 14 населённых пунктов.

Местное самоуправление 
 Собрание депутатов. Состоит из 45 депутатов, избираемых сроком на 5 лет
 Администрация городского округа

 Председатели собрания депутатов
 с 2007 года — Магомедрасулов Магомед Магомедович

 Главы администрации
 1998—2013 (по решению суда) — Амиров Саид Джапарович, глава городского округа
 с 2013 года - апрель 2014 года — Рабаданов Муртазали Хулатаевич (и. о.)
 с апреля 2014 года по июль 2015 года — Сулейманов Магомед Валибагандович (и. о.)
 с июля 2015 года по 29 октября 2015 года — Мусаев Муса Асхабалиевич (и. о.)
 с 29 октября 2015 года по январь 2018 года — Мусаев Муса Асхабалиевич, глава городского округа
 с 20 января 2018 года по 8 ноября 2018 года — Гасанов Абусупьян Магомедович (и. о.)
 с 8 ноября 2018 года по 31 января 2019 года - Алиев Мурад Магомедович
 с 31 января 2019 года - Салман Кадиявович Дадаев

Примечания

Ссылки 

Городской округ город Махачкала
Городские округа с внутригородским делением